Digital Light Processing
 Data Loss Prevention
 Deutsch-Liberale Partei, voormalige politieke partij in Danzig, het huidige Gdańsk.